Landa ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Landa Verdugo (1923–2009), mexikanischer Architekt
 Alfredo Landa (1933–2013), spanischer Schauspieler und Komiker
 Benny Landa (* 1946), israelischer Unternehmer und Erfinder
 Daniel Landa (* 1968), tschechischer Sänger, Schauspieler und Rennfahrer
 Diego de Landa (1524–1579), Bischof von Yucatán
 Eduard Landa (1926–2006), tschechischer Maler
 Enrique Landa (* 1921), mexikanischer Architekt
 Honorino Landa (1942–1987), chilenischer Fußballspieler
 Hubert Landa (1870–1938), österreichischer Maler
 Jakow Semjonowitsch Landa (1948–2005), sowjetischer und deutscher Schriftsteller
 Juan de Landa (1894–1968), spanischer Schauspieler
 Kathrin Landa (* 1980), deutsche Künstlerin
 Klaus Landa (* 1974), österreichischer Historiker, Germanist und Sozialkundler
 Konstantin Jurjewitsch Landa (1972–2022), russischer Schachgroßmeister
 Leire Landa (* 1986), spanische Fußballspielerin
 Leonie Landa (* 1994), deutsche Nachwuchsschauspielerin 
 Malwa Landa (1918–2019), sowjetische Bürgerrechtlerin
 Manuel De Landa (* 1952), mexikanischer Schriftsteller, Künstler und Philosoph
 Max Landa (1873–1933), österreichischer Stummfilmschauspieler
 Mikel Landa (* 1989), spanischer Radrennfahrer
Stanislav Landa (1898–1981), slowakischer Chemiker

Landa ist der Name folgender Orte:
 Landa (North Dakota), Weiler in Bottineau County, Vereinigte Staaten
 Landa (Álava), Dorf in Álava, Spanien
 Landa (Urduliz), Gemeindeteil von Urduliz, Bizkaia, Spanien
 Landa (Sondika), Gemeindeteil von Sondika, Bizkaia, Spanien
 Landa (Russland) in der Republik Dagestan, Russland
 Landa (Söderhamn), Kirchspiel in Hallands län, Schweden
 Landa (Togo), Kleinstadt in der Region Kara, Togo
 hethitische Stadt zur Zeit des Großkönigs Labarna (2. Jahrtausend v. Chr., Lage unbekannt)

Landa steht für:
 Automóviles Landa, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Landa-Alphabet, siehe Relación de las cosas de Yucatán
 Laṇḍā-Schriftsysteme, punjabische Subgruppe der Śāradā-Schriften, Untergruppe der Gupta-Schriften, Gruppe der Brahmi-Schriften
 Landa Group, israelischer Druckmaschinenhersteller

siehe auch: Landas (Begriffsklärung), Landau, Landen